Świdwie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Świdwie – nieoficjalna nazwa części wsi (leśniczówka) w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno
 Świdwie – jezioro w woj. zachodniopomorskim
 rezerwat przyrody Świdwie – rezerwat przyrody w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też:
 Leśniczówka Świdwie – część wsi Szynwałd w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno